Blazizek ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schachner-Blazizek (1912–1970), österreichischer Politiker, Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark
 Peter Schachner-Blazizek (* 1942), österreichischer Politiker, Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark